Илья́ Миха́йлович Фроло́в (род. 4 апреля 1984, Самара, СССР) — российский пятиборец. Чемпион мира в личном зачёте (2008) и командном первенстве (2008, 2011), чемпион мира среди юниоров (2004).

Спортивная карьера 
Пятиборьем занимается с 16 лет (первый тренер — Г. Ермолаева). Выступает за Российскую Армию. Имеет воинское звание капитан. В сборной команде с 2001 года. Проживает в Самаре.

Участвуя в Олимпиаде-2008 в Пекине, был 20-м.

Победитель Всемирных военных игр по современному пятиборью (2015).

Выступает за ЦСКА. Имеет воинское звание «майор».

Трёхкратный чемпион мира. Пятикратный чемпион Европы.

Олимпийские игры
Олимпийские игры 2008
 На Олимпийских играх 2008 в Пекине  выступал в личном первенстве.
 Итоговые результаты.

Образование 
Окончил Самарский государственный педагогический университет и Самарский государственный экономический университет.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России
 Мастер спорта России международного класса

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Федерации пентатлона
 Профиль на сайте ЦСКА

Пятиборцы России
Выпускники Поволжской социально-гуманитарной академии
Выпускники Самарского экономического университета
Чемпионы России по современному пятиборью
Чемпионы Европы по современному пятиборью
Чемпионы мира по современному пятиборью
Капитаны (Российская Федерация)